Led Zeppelin Boxed Set — сборник британской рок-группы Led Zeppelin выпущенный на лейбле Atlantic Records 7 сентября 1990 года. Это первая компиляция в карьере группы, выбором и ремастерингом её материала занимался лично Джимми Пейдж. Сборник был выпущен в нескольких форматах: четыре компакт-диска, шесть виниловых пластинок и четыре аудиокассеты. В качестве бонуса прилагался 36-страничный буклет.

Предыстория 
Сборник содержит два ранее не издававшихся трека и один новый микс. Композиция «Travelling Riverside Blues» была записана 24 июня 1969 года в студии Би-би-си . «White Summer/Black Mountain Side» была записана в лондонском театре  27 июня 1969 года. В свою очередь, новый микс «Moby Dick/Bonzo’s Montreux» был сделан в нью-йоркской студии Atlantic Synclavier Suite в мае 1990 года. Компиляция также включает неальбомный трек, «Hey, Hey, What Can I Do», из сингла «Immigrant Song» 1970 года, ранее не издававшийся на компакт-дисках.

Чтобы отличить этот бокс-сет от сборника Led Zeppelin Remasters, выпущенного месяцем позже (по сути представлявшего из себя его урезанную версию), в некоторых странах этот релиз фигурировал под названием The Complete Collection. Спустя три года был выпущен бокс-сет The Complete Studio Recordings, который включал в себя все девять студийных альбомов группы на десяти дисках, с тремя дополнительными треками в альбоме Coda, а также песней «Baby Come On Home» 1969 года, впервые выпущенной в двухдисковом бокс-сете Led Zeppelin Boxed Set 2. Новый микс «Moby Dick/Bonzo’s Montreux» также включен в интервью-альбом Profiled (1990). Кроме того, через три года после этого релиза оставшиеся треки, не появившиеся в этом бокс-сете, были выпущены в Led Zeppelin Boxed Set 2.

Список композиций 
Все композиции спродюсированны Джимми Пейджем за исключением «Travelling Riverside Blues», продюсером которой выступил  и «White Summer/Black Mountain Side», спродюсированной Джеффом Гриффином.

Участники записи 

 Джон Бонем — ударные, перкуссия
 Джон Пол Джонс — бас-гитара, клавишные, мандолина
 Джимми Пейдж — акустическая и электрогитара, продюсер, мастеринг, цифровой ремастеринг
 Роберт Плант — вокал, губная гармоника
 Сэнди Денни — вокал в композиции «The Battle of Evermore».
 Иэн Стюарт — фортепиано в композиции «Rock and Roll»
 Ив Бове — продюсер
 Брюс Бьюкенен — звукоинженер
 Питер Грант — исполнительный продюсер
 Джефф Гриффин — продюсер
 Крис Хьюстон — звукоинженер
 Джон Махоуни — музыкальное программирование и звукоинжениринг на треках «Moby Dick»/«Bonzo’s Montreux»
 Джордж Марино — ремастеринг и цифровой ремастеринг
 Тони Уилсон — звукоинженер на треках «Travelling Riverside Blues» и «White Summer»
 Боб Элфорд — фотографии
 Ричард Кример — фотографии
 Кэмерон Кроу — аннотации к буклету
 Джим Камминс — фотографии
 Крис Дрэя — фотографии
 Роберт Эллис — фотографии
 Ларри Фрементл — дизайн
 Нил Джонс — фотографии
 Джон Кьюбик — цифровое редактирование
 Курт Лодер — аннотации к буклету
 Джанет Макоска — фотографии
 Ричард «Хатч» Хатчинсон — координатор дизайна
 Дженнифер Мур — фотографии и изображения
 Терри О’Нил — фотографии
 Роберт Палмер — аннотации к буклету
 Барри Пламмер — фотографии
 Нил Престон — фотографии
 Майкл Патлэнд — фотографии
 Ронда Шон — цифровое редактирование
 Питер Саймон — фотографии
  — фотографии
 Джей Томпсон — фотографии
 Крис Уолтер — фотографии
 Боб Грюн — фотографии
 Крис Вро — фотографии и изображения
 Нил Злозовер — фотографии

Чарты и сертификация

История релиза

Примечания

Альбомы, спродюсированные Джимми Пейджем
Альбомы, записанные на A&M Studios
Альбомы, записанные на Sunset Sound Recorders
Альбомы, записанные на Electric Lady Studios
Альбомы, записанные на Morgan Sound Studios
Сборники 1990 года
Альбомы Led Zeppelin
Бокс-сеты Led Zeppelin